Spokane steht für: 

 Spokane (Louisiana), Ort im Concordia Parish, Louisiana 
 Spokane (Missouri), Census-designated place im Christian County, Missouri 
 Spokane (Ohio), Ort im Trumbull County, Ohio 
 Spokane (South Dakota), Geisterstadt im Custer County, South Dakota 
 Spokane, Stadt im Spokane County, Washington

Siehe auch:

 Spokane (Volk), nordamerikanischer Indianerstamm